Anguispira macneilli är en snäckart som beskrevs av Walker 1928. Anguispira macneilli ingår i släktet Anguispira och familjen Discidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
macneilli